
А́ш-Шаба́б (; с арабского — «молодёжь»):

 Одно из названий сомалийской повстанческой группировки «Харакат аш-Шабаб» (часть Аль-Каиды)

 Название ряда футбольных клубов в Арабском мире:

  Аш-Шабаб — футбольный клуб из Манамы.

  Аш-Шабаб — футбольный клуб из Багдада.

   — футбольный клуб из города Эль-Ахмади.

 
 Аш-Шабаб — баскетбольный клуб из Дубая.
 Аш-Шабаб — футбольный клуб из Дубая.

  Аш-Шабаб — футбольный клуб базирующийся в Эс-Сиб.

  Аш-Шабаб — футбольный клуб из Эр-Рияда.